średnia – pojęcie z zakresu matematyki

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 1 podstawowa
 Średnia – część wsi Piszczac w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Piszczac
 Średnia – wieś w woj. podkarpackim, w  pow. przemyskim, w gminie Krzywcza
 Średnia – część wsi Huta Nowa w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Bieliny
 Średnia– część wsi Bukowie w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Kunów

Cieki 
 Średnia – struga, dopływ Bierskiej
 Średnia – potok, dopływ Dulczy
 Średnia – struga, dopływ Supraśli
 Średnia – struga, dopływ Taboru

Zobacz też 
 Średnie
 Średnia Huta, Średnia Wieś, Jabłonna Średnia, Czarna Średnia
 klasa średnia
 szkoła średnia